Die Dame in Schwarz – cortometraggio del 1912 diretto da Rudolf Del Zopp
Die Dame in Schwarz – film del 1920 diretto da Victor Janson
Die Dame in Schwarz – film del 1928 diretto da Franz Osten
Die Dame in Schwarz – film del 1951 diretto da Erich Engels